Joseph 'Joe' John Cole (Londen, 8 november 1981) is een Engels voormalig betaald voetballer die als middenvelder of vleugelaanvaller speelde. Cole speelde tussen 2001 en 2010 in het Engels voetbalelftal.

Cole tekende in juli 2010 een vierjarig contract bij Liverpool FC, dat hem transfervrij overnam nadat zijn verbintenis bij Chelsea ten einde liep. Na het aantrekken van diverse middenvelders, verhuurde Liverpool Cole tijdens het seizoen 2011/12 aan Lille. Op 4 januari 2013 liet Liverpool hem transfervrij vertrekken naar West Ham United, de club waar hij doorbrak in de periode rond de eeuwwisseling. Hij tekende in juni 2014 een tweejarig contract bij Aston Villa, dat hem transfervrij inlijfde. Hij kwam nog uit voor Coventry City en beëindigde zijn loopbaan in november 2018 in de Amerikaanse USL Championship bij Tampa Bay Rowdies.

Nationaal elftal
Cole debuteerde op 25 mei 2001 tegen Mexico in het Engels voetbalelftal, waarvoor hij meer dan vijftig interlands speelde.
Hij maakte deel uit van de Engelse selecties op het wereldkampioenschap voetbal 2002, 2006, 2010 en het Europees kampioenschap voetbal 2004.

Statistieken

Erelijst

Zie ook
 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers van Chelsea FC
 Lijst van spelers van West Ham United FC
 Lijst van spelers van Liverpool FC
 Lijst van spelers van het Engelse voetbalelftal

Cole, Joe